Gračac (żupania szybenicko-knińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Skradin
 Gračac (żupania zadarska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Gračac
 Gračac – gmina w Chorwacji, w żupanii zadarskiej
 Gračac Slavetićki – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Jastrebarsko
 Gračac (gmina Vrnjačka Banja) – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Vrnjačka Banja
 Bački Gračac – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu zachodniobackim, w gminie Odžaci